Todorići est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
 Todorići, un village situé dans la municipalité de Bileća et dans la République serbe de Bosnie ;
 Todorići, un village situé dans la municipalité de Šipovo et dans la République serbe de Bosnie ;
 Todorići, un village situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie.